Comalapa puede referirse a los siguientes lugares:

:
 Comalapa, municipio del departamento de Chalatenango.
:
 San Juan Comalapa, municipio del departamento de Chimaltenango.
:
 Frontera Comalapa, municipio del estado de Chiapas.
:
 Comalapa, municipio del departamento de Chontales.